Casey Jones è un personaggio della serie a fumetti e a cartoni animati delle Tartarughe Ninja.

Casey è un giovane che, avendo visto troppe serie TV poliziesche, è diventato un vigilante irrequieto e assetato di giustizia, che condivide una stretta alleanza con Raffaello (col quale stringe una grande amicizia) e con le altre tartarughe, e che aiuta spesso anche in battaglia. Non utilizza armi vere e proprie, preferendo coprirsi il volto con una maschera da hockey e brandire mazze sportive.
Più precisamente il suo armamentario è composto da quattro mazze di cui, di solito, una o due da baseball, una o due da hockey ed una da golf. Il suo migliore amico è Raffaello.

Caratteristiche 
Come le tartarughe, Casey Jones è un vigilante ed è una parodia dei vigilanti classici presenti nei fumetti. L'aspetto con cui è più spesso rappresentato è quella di un giovane uomo dal fisico molto palestrato e dai lunghi capelli scuri, che in battaglia indossa una maschera da hockey sul ghiaccio e guanti da ciclismo tagliati, e porta le sue armi in una sacca da golf sulle spalle.

Il suo ruolo e la sua personalità nelle vicende cambia a seconda della versione.

 Tartarughe Ninja alla riscossa: nella serie animata del 1987, Casey è un personaggio che appare in cinque episodi, senza che venga mai approfondita, in particolare, la sua amicizia con Raffaello e la sua relazione con April, tanto che in questa versione non viene mai visto senza la maschera da hockey. Così come l'intera serie è rivolta ad un pubblico molto più giovane rispetto alla versione cartacea, anche Casey Jones acquisisce un ruolo prettamente comico, venendo raffigurato come un vigilante non molto intelligente ed iper-zelante, capace di indignarsi nel vedere una persona non usare il cestino, ma comunque in grado di farsi valere laddove tutto ciò che serve sono i muscoli.
 Trilogia cinematografica: appare nel primo e nel terzo film. Nel primo film (interpretato da Elias Koteas) entrerà in conflitto con Raffaello dopo aver picchiato due borseggiatori appena fermati da quest'ultimo. In seguito aiuterà le tartarughe quando queste subiscono un'imboscata nell'appartamento di April, poi assiste di nuovo il gruppo portandoli al sicuro in campagna e aiutandoli a salvare Splinter e, infine, contribuendo nello scontro finale con Shredder, ottenendo quindi un bacio dalla giornalista. Nel terzo film il suo ruolo è, fondamentalmente, intrattenere e fare da babysitter ai quattro samurai che vengono trasportati avanti nel tempo mentre le quattro tartarughe, per salvare April, sono trasportate nel passato dallo Scettro del Tempo.
 Tartarughe Ninja: nella serie animata del 2003, molto più fedele alla versione fumettistica, Casey torna ad avere un ruolo di personaggio secondario fisso e migliore amico di Raffaello, con cui condivide l'essere una testa calda appassionata di sport estremi e motociclismo. Nella lingua originale, a testimoniare la sua identità di ragazzo di strada, parla con un forte accento di Brooklyn. Anche qui combatte usando come armi dell'attrezzatura da hockey, baseball e golf, ed è riconosciuto come il più grande avversario di una gang di strada chiamata i Dragoni Purpurei, la cui connessione con il ragazzo viene approfondita in alcuni episodi e che in seguito diventeranno temporaneamente sottoposti del Clan del Piede. La relazione tra lui e April viene ben sviluppata, fino a che i due si fidanzano e si sposano nell'ultimo episodio, con Raffaello come testimone di nozze.
 TMNT: Nel film lui e April lavorano insieme mantenendo la loro relazione (non è chiaro se il film segua la continuity cinematografica o quella della serie del 2003). Aiuta l'eterno amico Raffaello quando scopre che quest'ultimo, contravvenendo al desiderio di Splinter di non tornare a combattere, esce di nascosto la notte sotto le spoglie del giustiziere mascherato conosciuto come il Guardiano della Notte.
 Teenage Mutant Ninja Turtles - Tartarughe Ninja: nella serie del 2012 prodotta da Nickelodeon, Casey, come April, non è più un adulto ma un adolescente coetaneo delle tartarughe, anche se comunque resta l'eterna anima gemella della prima e il migliore amico delle seconde, in particolare Raffaello, e sempre combatte usando attrezzatura sportiva da hockey.
 Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra: nel film del 2016 Casey è un ex-membro dei corpi speciali che, dopo essere stato cacciato per motivi di eccesso uso di violenza è divenuto una guardia giurata. Per il resto la sua relazione con April e le tartarughe resta abbastanza invariata.
 Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles - Il destino delle Tartarughe Ninja: in questa serie reboot la sua figura è stata in parte fusa con quella di Karai Saki, infatti "Casey" ora è il diminutivo di Cassandra Jones, una ragazza di etnia asiatica che è diventata il braccio destro di Shredder all'interno del Clan del Piede, anche se, grazie ai consigli di Splinter alla fine anche lei capisce l'errore e passa dalla parte delle tartarughe.

Poteri e abilità 
Casey possiede forza, resistenza, agilità, velocità e riflessi eccezionali per un essere umano normale, ed è molto abile nel combattimento corpo a corpo, queste capacità gli permettono di sconfiggere grossi gruppi di nemici da solo. Casey ha chiesto a Raffaello di migliorarlo nel combattimento corpo a corpo, conseguendo ottimi risultati nel giro di pochissimo tempo così riuscendo a tener testa ad una tartaruga ninja del calibro di Leonardo. In combattimento utilizza  una o due mazze da baseball, una o due da hockey ed una da golf e indossa una maschera da hockey. Oltre alle capacità combattive, Casey è anche un abile meccanico riuscendo a riparare qualsiasi veicolo ed ha delle ottime abilità da guida e per muoversi usa la sua moto.

Altri progetti 

Personaggi delle Tartarughe Ninja
Motociclisti immaginari